Tick-Tock () може означать:

Музыка 
 «Tick-Tock»  — песня украинской певицы Марии Яремчук 2014 года.
 «Tick-Tock» — песня британской группы Clean Bandit и певицы Мейбел 2020 года.
 «Tick-Tock» — песня хорватской певицы Альбины Грчич 2021 года.
 «Tik Tok» — песня американской певицы Кеши 2009 года.

См. также